Shine () може значити:

Альбоми 

 Shine (альбом Фріди), 1984
 Shine (альбом Mother Love Bone), 1989
 Shine (альбом Мері Блек), 1997
 Shine (альбом Luna Sea), 1998
 Shine (альбом Bond), 2002
 Shine (альбом Даніель Лануа), 2003
 Shine (альбом Мередіт Брукс), 2004
 Shine (альбом Edenbridge), 2004
 Shine (альбом Сінді Лопер), 2004
 Shine (альбом Джоні Мітчелла), 2007
 Shine (альбом Мартіни Макбрайд), 2009
 Shine (альбом Кевіна Мура), 2010
 Shine (альбом Indica), 2014

Пісні 

 Shine (пісня Вейнона Дженнінгса), 1981
 Shine (пісня Motörhead), 1983
 Shine (пісня Майка Олдфілда), 1986
 Shine (пісня Collective Soul), 1993
 Shine (пісня Aswad), 1994
 Shine (пісня Luna Sea), 1998
 Shine (пісня Ванесси Аморозі), 1999
 Shine (пісня Сінді Лопера), 2001
 Shine (пісня Bond), 2002
 Shine (пісня Take That), 2007
 Shine (пісня Лютера Вандгросса), 2007
 Shine (пісня De Toppers), 2009
 Shine (пісня Софо Ніжарадзе), 2010
 Shine (пісня Наталії Келлі), 2013
 Shine (пісня сестер Толмачових), 2014